Paasilinna é um  sobrenome originário da Finlândia (em finlandês, significa "fortaleza de pedra"). Também pode referir-se, por ordem alfabética:

 Arto Paasilinna (1942–2018), escritor finlandês
 Erno Paasilinna(de)(en)(fi) (1935-2000), escritor finlandês
 Mauri Paasilinna(fi) (n. 1947), escritor finlandês
 Reino Paasilinna(de)(en)(fi)(fr) (1939–2022), político finlandês, eurodeputado

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua finlandesa